A and A, een computervirus
Astronomy and Astrophysics, een wetenschappelijk tijdschrift
Anesthesia and Analgesia, een medisch tijdschrift
A&A (trikemerk), een merk Trikes
Axis & Allies, een bordspel
A&A Records, een voormalige Canadese winkelketen